Frank Hansen er navnet på flere personer:

 Frank Hansen – dansk fodboldspiller
 Frank Hansen (roer) – norsk roer